Обіньє́-Рака́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 150 км на схід від Нанта, 37 км на південь від Ле-Мана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 961 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2105,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Онора де Ракан – член Французької академії.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Обіньє-Ракан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сарта